Poehler ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Poehler (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Greg Poehler (* 1974), amerikanischer Schauspieler, Komiker, Produzent und Autor
 Henry Poehler (1833–1912), US-amerikanischer Politiker

Poehler bezeichnet außerdem:

 (264165) Poehler, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Pöhler
 Boehler